Ольденбургский, Александр Петрович (1844—1932) — русский генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета.
 Ольденбургский, Георгий Петрович (1784—1812) — генерал-губернатор, главный директор путей сообщения Российской империи.
 Ольденбургский, Константин Петрович (1850—1906) — Его Высочество, генерал-лейтенант (06.12.1900).
 Ольденбургский, Николай Петрович (1840—1886) — Его Высочество, российский генерал-лейтенант), член Императорского Дома.

См. также 
 Ольденбургские
 Ольденбург (значения)